Pellowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jannis Pellowski (* 1992), deutscher Fußballtorwart
 Pascal Pellowski (* 1988), deutscher Fußballspieler